Bill of Rights kan avse:

 Bill of Rights (England) – en lag från 16 december 1689 som är en del av konstitutionen i Storbritannien
 Bill of Rights (USA) – de första tio tilläggen till landets konstitution.